A 2020. évi téli ifjúsági olimpiai játékokon a rövidpályás gyorskorcsolya fiú 1000 méteres versenyszámát január 18-án rendezték a Lausanne-i Skating Arenában.

A fináléban kettős dél-koreai siker született. Az aranyérmes a dél-koreai  lett, míg honfitársa,  a második helyen végzett. A dobogó harmadik fokára a kínai  állhatott fel.

A versenyszámban egy magyar versenyző, a 16 esztendős Jászapáti Péter vett részt, aki az előfutamokat követően, összességében a 17. helyen zárta a viadalt.

Versenynaptár 
Az időpont(ok) helyi idő szerint olvashatóak (UTC +01:00):

Eredmény 

Magyarázat:• SSz = sisak szám • EF = előfutam • ND = negyeddöntő • ED = elődöntő • BD = B döntő • D = döntő

Jegyzetek

Források 
 
 

Rövidpályás gyorskorcsolya a 2020. évi téli ifjúsági olimpiai játékokon